Staw Lisfranca, właśc. stawy stępowo-śródstopne – grupa stawów, w których przeprowadza się odjęcie stopy (amputacja). Inną linią, wzdłuż której przeprowadza się amputacje, jest staw poprzeczny stępu (staw Choparta).

Urazy 
Zwichnięcia i złamania śródstawowe w tym stawie są rzadkie, lecz często nierozpoznawane i niewłaściwie leczone.

Amputacja 
Jeśli odjęcie kończyny dolnej będzie miało miejsce w tym stawie, kończyna będzie miała nie tylko funkcję podporową (jak w przypadku amputacji w stawie Choparta), lecz również możliwość propulsji, czyli odbijania kończyny od podłoża.

Przypisy

Anatomia kończyny dolnej
L